Haraucourt peut faire référence à :

Toponymes 
Plusieurs communes françaises : 
 Haraucourt, dans les Ardennes
 Haraucourt, en Meurthe-et-Moselle
 Haraucourt-sur-Seille, en Moselle

Patronyme 
 Louis d'Haraucourt, évêque de Toul
 Jean-Jacques de Haraucourt (†1644), seigneur de Saint-Baslemont
 Edmond Haraucourt (1856-1941), poète et romancier français

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de patronyme